Даниилидис () — греческая фамилия. Известные носители:
 Даниилидис (в монашестве Апостол; род. 1952) — епископ Константинопольской Православной Церкви, старец-митрополит Деркийский, ипертим и экзарх Босфора Фракийского и Киании.
Даниилидис, Костас — греко-американский учёный в области электротехники и инженер.
 Даниилидис, Стилианос (в монашестве Парфений; 1881—1964) — епископ Александрийской православной церкви, митрополит Пилусийский.